

Presse et édition 
 Punch est une gazette humoristique britannique fondée en 1841.
 Punch est une collection de romans policiers publiée par les Presses de la Cité de 1973 à 1978.

Spatial 
 PUNCH est une mission spatiale scientifique de la NASA.

Variétés 
 Punch est le personnage central d'un spectacle de marionnettes britannique traditionnel, cousin de Guignol et Polichinelle.

Patronyme 

 Lucy Punch (1977-), actrice britannique ;
 John Punch (1603-1661), philosophe irlandais ;
 John Punch, esclave noir américain du .

Nom commun 
 Le punch est un cocktail alcoolisé, voir aussi le ti-punch ;
 Un  est un coup de poing donné par un boxeur. Par extension, le punch est la puissance de frappe d'un combattant, l'énergie déployée par une personne (signifiant sa forme présente : exemple : celle d'un musicien) ou le moment le plus excitant d'un livre ou d'un film ;
 Le punch est également un instrument chirurgical à lame cylindrique permettant de pratiquer des biopsies.

Marques et entreprises 
 Punch est une marque de cigares cubains ;
 Punch est une marque de boissons chaudes instantanées au jus de fruits de la société suisse Wander AG ;
 Punch Powerglide est un fabricant mondial de boîtes de vitesse automatiques, installé à Strasbourg.
 La Punch est une automobile du constructeur indien Tata Motors.

Patronyme anglais